Slovo křižák má více významů:

pavouci
Křižák – české označení pro několik rodů pavouků z čeledi křižákovití
 Acacesia 
 Acanthepeira 
 Aculepeira 
 Agalenatea
 Agatostichus 
 Alpaida
 Araneus – např. křižák obecný (Araneus diadematus)
 Araniella 
 Argiope 
 Cyclosa 
 Larinioides 
 Mecynogea 
 Nuctenea 
 Panagaeus

členové skupin
 křižák (rytíř) – účastník křížové výpravy
 člen Českého červeného kříže
 člen řádu německých rytířů

konstrukce
 křižák (parní stroj) – součást parního stroje, která zajišťuje rovný posun pístní tyče a její spojení s ojnicí
 křižák (filmová kamera) – součást filmové kamery nebo filmového promítacího přístroje, která zajišťuje přerušovaný posun filmového pásu
 křížový ovladač - joystick, používaný pro dálkové ovládání (např. v modelářství)

příjmení osob
 Jiří Křižák – český fotbalista, otec Petra
 Petr Křižák – český fotbalista, syn Jiřího

Související články 
 křižáci (rozcestník) – více různých významů
 křížovník
 křižovník
 křižník

Externí odkazy